Гвюдмюндюр Кристьяунссон (; 1 марта 1989, Коупавогюр) — исландский футболист, полузащитник клуба «Хабнарфьордюр».

Карьера 
Гвюдмюндюр Кристьяунссон начал заниматься футболом в команде Брейдаблик.
В 2012 году Гвюдмюндюр Кристьяунссон перешёл в клуб Старт.
Гвюдмюндюр Кристьяунссон выступает за сборную Исландии.

Статистика 
Статистика выступлений Гвюдмюндюра Кристьяунссона

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Исландии
Игроки сборной Исландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Исландии по футболу
Игроки ФК «Брейдаблик»
Игроки ФК «Хаукар»
Игроки ФК «Старт» Кристиансанн